Dorilau Tàctic, general de Mitridates V Evergetes.
 Dorilau de Comana, noble pòntic, gran sacerdot de Comana
 Dorilau (general) o Dorilaos, general de Mitridates VI Eupator.